Экспериме́нт с куклой «Бобо» — социально-психологический эксперимент, проведённый Альбертом Бандурой и его коллегами Доротеей Росс и Шейлой Росс (Dorothea Ross, and Sheila A. Ross) в 1961 году. Данный психологический эксперимент проводился в рамках развития теории социального научения и был направлен на изучение влияния моделей поведения, увиденных людьми на примере действий других, на их собственное поведение. В частности, речь шла о том, как дети учатся и используют определённые поведенческие паттерны.

Целью исследователей было выяснить, будут ли дети в условиях свободы действий и отсутствия видимого наблюдения повторять определённые агрессивные действия, увидев ранее, как их совершают взрослые. В более общем смысле — будут ли проявляться увиденные ранее модели поведения в новых условиях, в которых модель не присутствует.

Предыстория исследований по данной тематике 
Эксперименту с куклой Бобо предшествовали исследования Бандуры и Хьюстона в 1961 году и эксперименты Блайка и др. (Grosser, Polansky, & Lippitt, 1951; Rosenblith, 1959; Schachter & Hall, 1952) в 1952 году, результаты которых говорили о том, что в присутствии взрослого дети часто имитируют его модель поведения, а также что в ситуации социального взаимодействия наблюдение за реакциями человека, выступающего в роли поведенческой модели, оказывает фасилитирующий эффект на поведение испытуемых.

Эксперимент

Испытуемые 
В данном эксперименте участвовало 72 ребёнка: 36 мальчиков и 36 девочек. Все дети были воспитанниками детского сада при Стэнфордском университете. Возраст детей был от 37 до 69 месяцев, средний возраст — 52 месяца.

Команда проведения эксперимента 
В проведении эксперимента участвовали трое взрослых: мужчина и женщина, выполнявшие роль моделей, за которыми наблюдали дети, и одна женщина, которая организовывала исследование для каждого из 72 детей.

Метод 
Данный эксперимент представлял собой лабораторный эксперимент с контрольной группой.

Переменные, рассматриваемые в эксперименте 
Данные переменные были выделены в ходе проведения эксперимента.

Независимые переменные:
 Факт наблюдения детей за какой бы то ни было моделью поведения или его отсутствие
 Факт наблюдения детей за агрессивной или неагрессивной моделью поведения
 Факт наблюдения детей за моделью поведения, демонстрируемой взрослым своего или противоположного пола
 Пол ребёнка
Зависимые переменные:
 Количество агрессивных действий,
в том числе учитывали такие реакции, как:
 агрессивные
 Имитация агрессивных действий (например, удар молоточком по кукле)
 Имитация вербальной агрессии (например, повторение агрессивных фраз, использованных взрослым)
 неагрессивные
 Имитация неагрессивных вербальных ответов
 Сидение верхом на кукле без проявления агрессии по отношению к ней

План и процедура эксперимента 
Перед проведением эксперимента за его будущими участниками проводилось наблюдение в детском саду. В результате наблюдения, проведённого экспериментатором и воспитателями, хорошо знавшими детей, было составлено ранжирование по пятибалльной шкале для предварительного представления об индивидуальном поведении, нормальном для каждого из детей во взаимодействии с окружающим миром, позволяющего в дальнейшем более точно сравнивать поведение разных детей в экспериментальной ситуации. Поведению каждого ребёнка была дана комплексная оценка с точки зрения факторов физической и вербальной агрессии, сдерживанию агрессии и агрессии по отношению к неодушевленным предметам. (Оценка уровня сдерживания агрессивных проявлений в ситуации побуждения к агрессии отражала измерение агрессивной тревожности.)

За счёт независимой оценки обоими экспертами (экспериментатором и воспитателем ребёнка) 51 испытуемого ребёнка, была достигнута согласованность оценки; надежность общего балла агрессии, оцененного по значениям корреляции Пирсона, составила 0,89.

Общий балл был получен суммированием баллов по 4 вышеперечисленным факторам-шкалам агрессивности; на основе этих баллов испытуемые были объединены в тройки и случайным образом распределены между одной из двух экспериментальных групп или в контрольной.

Затем по возрасту, полу и оценке агрессивности, полученной в ходе наблюдения за детьми, было выделено 8 экспериментальных групп, по 6 детей в каждой, и одна контрольная, состоявшая из 24 детей.

Половине испытуемых из экспериментальных групп затем продемонстрировали агрессивную модель поведения, а половине — неагрессивную и подавленную. Эти группы были в дальнейшем разделённые по половому признаку. Половина из получившихся групп наблюдала за агрессивным и неагрессивным поведением взрослого своего пола, а половина — противоположного. Дети из контрольной группы не наблюдали никаких моделей, а только сами действовали в экспериментальной ситуации, изложенной ниже.

Проведение эксперимента 
Детей по отдельности приводили в экспериментальную комнату, в одном углу которой ребёнка усаживали заниматься играми и творчеством, выделенными как наиболее интересные для детей в ходе наблюдения за ними в детском саду. Взрослого, исполнявшего роль поведенческой модели, провожали в противоположный угол комнаты, где были игрушечный молоток, надувная 5-футовая кукла «Бобо» и конструктор на столике. Сказав, что это игрушки для взрослого-модели, экспериментатор удалялся.

Затем в группе с демонстрацией неагрессивного поведения взрослый просто спокойно играл с конструктором.

В группе с демонстрацией агрессивного поведения взрослый играл с конструктором в течение первой минуты, но затем начинал проявлять агрессию по отношению к кукле и продолжал агрессивные действия до завершения времени, выделенного на эту часть эксперимента.

Чтобы определить, что дети проявляют именно имитационные реакции агрессии, копируя увиденное в эксперименте поведение взрослого, было решено, что модели должны демонстрировать относительно нестандартные, определённые и одинаковые агрессивные действия: они не только просто били куклу, но и проявляли агрессию менее стандартно, в том числе, садились на куклу верхом и били её игрушечным молотком по голове, затем пинали и подбрасывали по комнате. Данные типовые действия повторялись трижды, сопровождаемые вербальными агрессивными комментариями («Врежем ему по носу» и т. д.), а также двумя неагрессивными (например: «Он точно крепкий парень»).

Через 10 минут экспериментатор приходила за ребёнком, чтобы отвести его в другую экспериментальную игровую комнату (третью в порядке посещения испытуемыми) в соседнем здании за пределами детского сада, где, как и в первой комнате, находилась кукла Бобо, игрушечный молоток и конструктор, а также множество других игрушек — мелки, куклы, машинки, раскраски, мяч, игрушечный чайный сервиз. Все эти игрушки перед посещением комнаты каждым испытуемым выкладывались в определённом неизменном порядке, чтобы можно было сравнивать реакцию детей на них.

Но прежде, чем привести ребёнка туда, его помещали во вторую по счёту игровую с целью пробуждения в нём агрессии, нивелируя таким образом известное тормозящее влияние, обычно оказываемое на людей наблюдением чужой агрессивности, согласно исследованиям Розенбаума и Дерчармза.

Возбуждение агрессии достигалось наличием в этой второй «промежуточной» комнате множества привлекательных игрушек, но запретом играть с ними, следовавшим, как только ребёнок включался в игру с ними — в среднем через 2 минуты. Экспериментатор сообщала ребёнку, что эти игрушки она решила оставить для других детей, но он может играть, с чем захочет, в соседней комнате (третьей, упомянутой выше).

Каждый ребёнок-участник эксперимента находился в этой комнате 20 минут, в это время его поведение оценивалось по заранее установленным категориям реакций судьями, находившимися в соседней комнате, отделённой стеклом с односторонней прозрачностью. 20 минут были разделены на пятисекундные сессии и составили в общей сложности 240 единичных реакций для каждого испытуемого.

Для установления согласия наблюдателей экспериментальные сессии оценивали два эксперта (которыми выступили мужчина и женщина, игравшие роли моделей) независимо друг от друга, при этом в половине случаев эксперт выступал моделью в эксперименте с оцениваемым ребёнком и знал, какое поведение ему демонстрировалось, а в половине — не участвовал и не знал соответственно. Испытуемых, на которых повлияла демонстрация модели, было легко определить за счёт характерного поведения.

Измеренные реакции включались в высокоспециализированные выделенные классы поведения и имели высокую вероятность совместного появления с коэффициентом около 0,90.

Гипотезы 
Учёные ожидали, что возможно в реальность воплотятся следующие гипотезы:
 Испытуемые дети, наблюдавшие агрессивное поведение взрослого, будут воспроизводить агрессивные действия, подобные действиям модели-взрослого, и в этом отношении будут отличаться по поведению от испытуемых, наблюдавших неагрессивные модели поведения, и от контрольной группы — детей, которым не демонстрировали никаких моделей поведения.
 Наблюдение за неагрессивным поведением взрослого приведёт к торможению агрессивных реакций.
 Испытуемые дети будут в большей степени имитировать поведение, наблюдаемое ими у взрослого того же пола, что и они.
 Мальчики будут демонстрировать более агрессивное поведение, чем девочки. (Согласно результатам исследований Фолс и Смит в 1956 году, дошкольники воспринимают различия в реакции родителей на их поведение, соответствующее гендерным стереотипам; то есть родители поощряют у детей поведение, соответствующее полу детей, и дети к этому чувствительны.)

Результаты 
Согласно выделенным гипотезам:

Гипотеза 1: дети, наблюдавшие агрессивное поведение взрослых по отношению к надувной кукле, демонстрировали значительно больше самостоятельных агрессивных поведенческих реакций по сравнению с группой, наблюдавшей неагрессивное поведение взрослого, и контрольной группой, не наблюдавшей никаких моделей.

Гипотеза 2:

Мальчики, наблюдавшие неагрессивное поведение, демонстрировали значительно меньше агрессивных реакций, чем мальчики из контрольной группы.
 Испытуемые, наблюдавшие неагрессивное поведение, демонстрировали значительно больше неагрессивной игры с куклой, чем испытуемые из контрольной группы и группы, наблюдавшей агрессию.
 Испытуемые, наблюдавшие неагрессивное поведение, проводили вдвое больше времени в тихих и спокойных играх, чем наблюдавшие агрессию.

Гипотеза 3:

Дети действительно имитировали поведение взрослого своего пола больше, чем противоположного.
 Мальчики демонстрировали больше имитации поведения модели-мужчины.
 Девочки демонстрировали больше имитации поведения модели-женщины.

Гипотеза 4:

 Мальчики чаще девочек имитировали физическую агрессию.
 В проявлениях вербальной агрессии разницы по полу не обнаружено.
 Мальчики значительно чаще девочек играли с игрушечным пистолетом, чем с раскрасками, игрушечным чайным сервизом и куклами.

Выводы 
 Гипотеза 1 подтвердилась. Испытуемые, наблюдавшие агрессивное поведение, действительно демонстрировали агрессивное поведение моделей значительно чаще испытуемых других групп.
 Гипотеза 2 подтвердилась. Наблюдение за неагрессивным поведением обычно приводило к менее агрессивному поведению, чем у испытуемых из контрольной группы.
 Гипотеза 3 подтвердилась. Испытуемые как правило имитировали поведение взрослого своего пола больше, чем противоположного. При этом и мальчики, и девочки при проявлении агрессии имитировали чаще «мужское» поведение, чем «женское».
 Гипотеза 4 подтвердилась. Мальчики действительно чаще девочек демонстрировали физическую агрессию.

Влияние на теоретические представления 
Таким образом, результаты проведённого эксперимента подтверждали теоретическое предположение теории социального научения о возможности научения определённому поведению через наблюдение его и дальнейшем проявлении данного поведения уже в новых условиях, без присутствия модели.

Литература 
 Bandura, Albert, Ross, Dorothea, & Ross, Sheila A. Transmission of aggressions through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961. — 63, 575—582.

Примечания

Видео 
Видеозаписи эксперимента с комментариями А. Бандуры

Психологические эксперименты